Wilz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Wilz (* 1942), deutscher Politiker (CDU)
 Sylvia Wilz (* 1964), deutsche Soziologin
 Walter Wilz (1937–1983), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Wiltz (Begriffsklärung)
 Wilts
 Wils